Jojo (Mejobo), een bestuurslaag in Indonesië
 Jojo (Mutiara Timur), een bestuurslaag in Indonesië
 Jojo (speelgoed)
 Jojo (stripreeks)
 JoJo, artiestennaam van Amerikaanse pop- en r&b-zangeres Joanna Lavesque
 Yolanda Whitaker, artiestennaam Yo-Yo, Amerikaanse rapper en actrice (Kendl Johnson uit GTA: San Andreas)
 George Kooymans, die onder zijn bijnaam Jojo de gelijknamige lp uitbracht
 Yo-Yo (dans), een danspas